Tranquility désigne :
 Tranquility, un élément de la station spatiale internationale
  Tranquility Park, un parc public du centre-ville de Houston au Texas